Hübl oder Huebl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hübl (1867–1931), österreichischer Historiker
 Arthur von Hübl (1853–1932), österreichischer Feldmarschallleutnant, Chemiker und Kartograf 
 Erich Hübl (* 1930), österreichischer Botaniker und Hochschullehrer 
 Hanns Hübl (1898–1967), österreichischer Maler und Zeichner
 Harald Hübl (1913–1946), österreichischer Geologe

 Johannes Huebl (* 1977), deutsches Model und Fotograf
 Leo Hübl (1913–2001), deutscher Verwaltungsjurist
 Lothar Hübl (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Philipp Hübl (* 1975), deutscher Philosoph und Publizist
 Reinald Hübl (1930–2010), österreichischer Journalist
 Viktor Hübl (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler

Hübl Peak steht für:
 Hübl Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Hübel
 Bruno Hubl (* 1947), österreichischer Geistlicher